Antoine I peut faire référence à :

Souverains 
 Antoine I de Constantinople, patriarche de Constantinople de 821 à 837 ;
 Antoine Ier, comte de Vaudémont (1400 – 1458) ;
 Antoine Ier, duc de Lorraine et de Bar et comte de Vaudémont (1489 – 1544), arrière-petit-fils du précédent ; il est, pour cette raison, souvent nommé "Antoine II" ;
 Antoine I d’Oldenbourg, comte d'Oldenbourg de 1566 à 1573 ;
 Antoine de Portugal, roi en 1580, mort en exil en 1595 ;
 Antoine I, prince de Monaco de 1701 à 1731 ;
 Antoine I d’Albon ;
 Antoine I d’Érythrée (1927-2022) ;
 Antoine I de Saxe (1755 – 1836).

Ecclésiastique 
 Antoine  de Neufchâtel (~1449 – 1495), 70 évêque de Toul.

Antoine I